Николай Николаевич Вихор () — советский легкоатлет, специалист по метанию диска. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1970-х годах, чемпион Универсиады в Софии, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров, победитель первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Монреале. Представлял Москву и Вооружённые силы.

Биография 
Николай Вихор родился 10 марта 1954 года в Москве.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1973 года, когда вошёл в состав советской национальной сборной и побывал на юниорском европейском первенстве в Дуйсбурге, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в метании диска — уступил здесь только немцу Вольфгангу Шмидту и шведу Кенту Гарденкрансу.

В 1975 году на чемпионате страны в рамках VI летней Спартакиады народов СССР в Москве превзошёл всех соперников в метании диска и завоевал золотую медаль.

На чемпионате СССР 1976 года в Киеве стал серебряным призёром позади Владимира Ляхова. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале — на предварительном квалификационном этапе показал результат 57,50 метра и в финал не вышел.

После монреальской Олимпиады Вихор ещё в течение некоторого времени находился в составе советской легкоатлетической команды и продолжал принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1977 году он одержал победу на чемпионате СССР в Москве и на летней Универсиаде в Софии, стал третьим в личном и командном зачётах на Кубке Европы в Хельсинки. В том же сезоне на соревнованиях в Карл-Маркс-Штадте установил свой личный рекорд в метании диска — 64,92 метра.

Впоследствии оставался действующим спортсменом вплоть до 1981 года, хотя в последнее время уже не показывал сколько-нибудь значимых результатов на международной арене.

Примечания 

Метатели диска СССР
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты Москвы